2-й Чемпионат Африки по шашкам-64 среди мужчин проходил с 8 по 14 июля  2018 года в Блантайре, Малави в форматах основная программа, быстрые шашки и блиц. Основная программа проводилась по русским шашкам, блиц проводился по пул чекерсу, быстрые шашки проводились по бразильским шашкам. Чемпионат проводился Международной федерацией шашек IDF совместно с Африканской конфедерацией шашек и Ассоциацией шашек Малави (ADMA) при поддержке правительства и Национального совета по спорту Малави и стал отборочным к чемпионату мира 2019 года по шашкам-64. Главный судья Александр Никифоров. Призовой фонд 3100$.

Победитель получает титул международного гроссмейстера, за обладателю второго места присваивается титул международного мастера, за третье место присваивается титул мастера IDF. Также проводился командный зачёт во всех форматах.

Основная программа 
Соревнование проводились по русским шашкам (швейцарская система в 9 туров). Контроль времени 30 минут + 5 секунд на ход. Участвовали 34 шашиста из 8 стран.

Командный зачёт 
В зачёт вошли два лучших результата, показанных шашистами данной страны.

Быстрые шашки 
Соревнование проводилось 10 июля  2018 года по пул чекерсу (швейцарская система в 9 раундов). Контроль времени — 7 минут на партия + 5 секунд за ход. Участвовали 34 шашиста из 8 стран.

Командный зачёт 
В зачёт вошли два лучших результата, показанных шашистами данной страны.

Блиц 
Соревнование проводилось 9 июля  2018 года по бразильским шашкам (швейцарская система в 9 раундов). Контроль времени — 3 минуты на партия + 2 секунды за ход. Участвовали 34 шашиста из 8 стран.

GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер IDF

Командный зачёт 
В зачёт вошли два лучших результата, показанных шашистами данной страны.

Ссылки 
 2nd African Draughts-64 Championship - Classic program
 2nd African Draughts-64 Championship - Blitz
 2nd African Draught-64 Championship - Rapid

Примечания 

2018 год в шашках
Июль 2018 года
Чемпионаты Африки по русским шашкам
Соревнования по пул чекерсу
Чемпионаты Африки в 2018 году
Спорт в Малави